Fotbollsallsvenskan 1956/1957 vanns av IFK Norrköping.

Höstsäsongen spelades 29 juli-14 oktober 1956 och vårsäsongen spelades 14 april-5 juni 1957.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 19 mål: Harry Bild, IFK Norrköping
 18 mål: Charles Gustafsson, Malmö FF, Henry Källgren, IFK Norrköping

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 34 640: AIK–Djurgårdens IF 2–1, Råsunda den 17 maj 1957
 26 322: Gais–IFK Göteborg 1–2, Ullevi den 15 augusti 1956
 25 943: IFK Göteborg–Malmö FF 5–3, Ullevi den 2 september 1956
 25 409: AIK–IFK Norrköping 0–1, Råsunda den 30 maj 1957

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1956
Fotboll i Sverige 1957
1956/1957
Fotbollssäsongen 1956/1957